CIX steht für:
 Commercial Internet eXchange (dt. Internet-Knoten)
 FAP Captain José Abelardo Quiñones Gonzáles International Airport (IATA-Code), Flughafen von Chiclayo, Peru
 römische Zahlzeichen für 109

C.IX steht für:
 Albatros C.IX, Jagdaufklärer der Albatros Flugzeugwerke
 Aviatik C.IX, deutsches Militärflugzeug, siehe Aviatik C-Typen
 Fokker C.IX, niederländisches Militärflugzeug von Fokker
 Halberstadt C.IX, deutsches Militärflugzeug
 Rumpler C.IX, deutsches Militärflugzeug

Siehe auch:
 C9

Abkürzung